Bitumenbahn steht für:
 Bitumen-Dachbahn, Dachpappe, mit Bitumen getränkte Pappe zur Feuchtigkeitssperre in Bauteilen
 Bitumen-Schweißbahn, beidseitig mit Bitumen beschichteter Baustoff zur Bauwerksabdichtung
 Kaltselbstklebende Bitumendichtungsbahn (KSK-Bitumenbahn), braucht zur Verklebung nicht mit einem Brenner erhitzt werden
 Dachdichtungsbahn, ausrollbare Bahn mit unterseitiger Besandung zur Herstellung von Dachabdichtungen